Минский сельсовет

Архангельская область 

 Минский сельсовет Устьянского района

Красноярский край 

 Минский сельсовет Партизанского района